Settimo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Settimo Torinese (kommun)  kommun, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Settimo Torinese kommunhuvudort, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Settimo (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 
 Settimo (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar